Oropós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Oropós (ort), Epirus, Nomós Prevézis, 
 Oropós (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar